Ludwina – imię żeńskie

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Ludwina – część wsi Masłowice w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wieluń 
 Ludwina – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, w gminie Pleszew

Inne 
 Ludwinia – nieoficjalny przysiółek wsi Bieganin, w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Raszków

Zobacz też 
 Ludwina z Schiedam – święta
 Ludwina (gromada)
 Ludwin